Csodabogyós-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csodabogyós-barlang, balatonedericsi fokozottan védett barlang.
 Csodabogyós-barlang, orfűi barlang.